The New Yorker – amerykański tygodnik społeczno-polityczny
 New Yorker – niemiecka sieć sklepów odzieżowych

Inne:
 Chrysler New Yorker – samochód osobowy koncernu Chrysler produkowany w latach 1939-1996
 New Yorker Hotel – hotel w Nowym Jorku, oddany do użytku w 1930 roku